Hradčany est un toponyme qui peut désigner :

Hradčany, un quartier de Prague ;
 Hradčany, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hradčany, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hradčany, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie